Le championnat de France de tennis 1894, organisé par l'U.S.F.S.A. s'est tenu le 24 juin sur les courts du Racing Club au bois de Boulogne pour les compétitions de double et les jeudis 28 juin et 5 juillet (demi-finales et finale) sur les courts de la Société de Sport de l'Île de Puteaux pour les compétitions de simple. Les dernières rencontres qui devaient se tenir le  juillet ont été déplacées en raison de la tenue des funérailles du Président de la République Sadi Carnot.

Le championnat en simple est remporté par André Vacherot du Racing Club (17 ans) contre Georges Brosselin. Il s'agit de son premier succès dans la compétition. L'épreuve de double est revenue à Brosselin et Lesage, représentant le L.T.A.B. de l'avenue Bosquet.

Résultats

Simple

Double

Références 

1894
France
Sport en France en 1894